Akıncılar (türkisch: „die Sturmreiter“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei und in der Türkischen Republik Nordzypern:

Türkei
Akıncılar (Sivas), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Sivas
Akıncılar (Tavas), Dorf in der Provinz Denizli

Türkische Republik Nordzypern
Akıncılar/Louroujina, Dorf im  Distrikt Lefkoşa

Akıncılar ist ferner Namensbestandteil des Vereins
 Akıncılar Derneği